W Polsce 
 Łęgowo – wieś w woj. lubuskim, w pow. strzelecko-drezdeneckim, w gminie Stare Kurowo 
 Łęgowo – wieś w woj. lubuskim, w pow. zielonogórskim, w gminie Sulechów 
 Łęgowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. gdańskim, w gminie Pruszcz Gdański 
 Łęgowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Kisielice 
 Łęgowo – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Kisielice 
 Łęgowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. oleckim, w gminie Olecko 
 Łęgowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Wągrowiec

 Łęgowo – dawna gmina
 Łęgowo – gromada w powiecie gdańskim
 Łęgowo – gromada w powiecie strzeleckim